L’unité pastorale Notre-Dame est une entité catholique qui regroupe six paroisses du doyenné de Bruxelles-Centre :
 la paroisse Notre Dame aux Riches-Claires (Bruxelles) ;
 la paroisse Notre Dame du Bon Secours (Bruxelles) ;
 la paroisse Notre Dame de la Chapelle (Bruxelles) ;
 la paroisse Notre Dame au Sablon (Bruxelles) ;
 la paroisse Saints-Jean et Etienne (Bruxelles) ;
 la paroisse Notre-Dame Immaculée (Bruxelles).

Lien externe
Site de l’unité pastorale Notre-Dame
 

Vicariat de Bruxelles
Notre-Dame